«Земля́ голуба́я, бу́дто апельси́н» () — полнометражный документальный фильм 2020 года режиссёра Ирины Цилык. Получил награду за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс» (США).

Сюжет 
В фильме рассказывается о семье, которая живёт в так называемой «красной зоне» Донбасса, где уже шестой год продолжаются военные действия. Обыденность для гражданских людей в прифронтовой зоне в корне изменилась. 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут герои ленты, не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, эта семья является очень дружной и жизнерадостной. Мама и дети имеют увлечения, играют на музыкальных инструментах и снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Производство 
Лента является полнометражным дебютом Ирины Цилык. Кинопроект фильма «Земля голубая, будто апельсин» (рабочее название — «Жёлтый автобус») стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино Украины, сумма государственной финансовой поддержки составила 2 728 200 гривен (48,3% общей стоимости производства фильма).

Название «Земля голубая, будто апельсин» — это цитата из стихотворения поэта-сюрреалиста Поля Элюара.

Съёмки фильма проходили в 2017—2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.

Награды 
 В январе 2020 года лента первой из фильмов украинских режиссёров была представлена на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру. Также фильм был отобран в конкурсную программу «Generation» юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля.
 В мае 2020 года фильм был удостоен двух главных призов в национальном и основном конкурсах Международного фестиваля документального кино о правах человека «Docudays UA».
 Также фильм был рекомендован к номинации Премии Европейской киноакадемии, документальная секция (2020).
 Гран-При кинофестиваля Millenium Docs Against Gravity, Польша (2020).
 Приз за лучшую операторскую работу кинофестиваля Millenium Docs Against Gravity, Польша (2020).
 Награда «Лучший Дебют» кинофестиваля Biografilm в Италии (2020).
 Награда «Лучший документальный фильм про права человека» кинофестиваля Dokufest в Косово (2020).
 Специальное упоминание международного конкурса кинофестиваля Underhill в Черногории (2020).
 Награда «Лучший документальный фильм» кинофестиваля Five Lakes Film Festival в Германии (2020).
 Награда «Spotlight Award» кинофестиваля  в США (2021).

Примечания

Ссылки 
 .

Документальные фильмы 2020 года
Документальные фильмы Украины
Фильмы об Украине
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»
Фильмы о вооружённом конфликте на востоке Украины
Фильмы Украины 2020 года
Фильмы на украинском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Ирины Цилык
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Фильмы Литвы